Scheikino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Scheikino (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Bagdohnen, Kreis Pillkallen, 1938–1946 Rodungen, Kreis Schloßberg, Ostpreußen)
 Scheikino (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Scheikino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Scheikino (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Scheikino (Pskow, Kunja), in der Oblast Pskow, Rajon Kunja
 Scheikino (Pskow, Nowosokolniki), in der Oblast Pskow, Rajon Nowosokolniki
 Scheikino (Pskow, Opotschka), in der Oblast Pskow, Rajon Opotschka
 Scheikino (Pskow, Palkino), in der Oblast Pskow, Rajon Palkino
 Scheikino (Twer, Nelidowo), in der Oblast Twer, Rajon Nelidowo
 Scheikino (Twer, Toropez), in der Oblast Twer, Rajon Toropez
 Scheikino (Wologda), in der Oblast Wologda